Meduna bezeichnet:
 Meduna di Livenza, ein Ort in Italien
 Meduna (Fluss), ein Fluss in Friaul-Julisch Venetien
 einen Ortsteil von Neulengbach in der Katastralgemeinde St. Christophen
 Meduna (Göttin) (auch Maiduna), gallische und keltiberische Gottheit

Meduna ist der Familienname folgender Personen:

Eduard Meduna (* 1950), tschechischer Schachmeister
Grete von Meduna-Finger (1888–1938), tschechisch-österreichische Sopranistin, Selbstmord nach dem Einmarsch deutscher Truppen
Ladislas J. Meduna (1896–1964), ungarischer Psychiater
Michal Meduna (* 1981), tschechischer Fußballspieler
Veronika Meduna (* 1965), neuseeländische Biologin, Hörfunkjournalistin und Schriftstellerin
Vladimír Meduna (1909–1990), tschechischer Architekt, Erbauer des Stadtteils „Poruba“ in Ostrau, Rektor des VUT Brno 1958–1968, der Brünner Universität 1970–1976